Сезон ФК «Леганес» 2016—2017 - 89-й за ліком сезон футбольного клубу Леганес і його перший сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

Поточний склад

Трансфери 

прийшли:

Пішли:

Змагання

Усі турніри

Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Примітки 

Сезони ФК «Леганес»
Leganes